Jörg Hoffmann je jméno a příjmení více osob:

 Jörg Hoffmann (plavec) (* 1970) – německý plavec
 Jörg Hoffmann (sochař) (1936–1993) – německý sochař a malíř
 Jörg Hoffmann (sáňkař) (* 1963) – východoněmecký sáňkař